

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych
 Skotniki – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Podgórze
 Skotniki – część miasta Pruchnik
 Skotniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia
 Skotniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Skotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Skotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Skotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków
 Skotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Skotniki – osada w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Skotniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Skotniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław
 Skotniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Skotniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie
 Skotniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Kuchary-Skotniki, Skotniki Dolne, Skotniki Duże, Skotniki Górne, Skotniki Małe

Linki zewnętrzne